Великая война — название нескольких исторических и вымышленных войн.

Исторические 
 Великая война (1409—1411) — война между Тевтонским орденом и коалицией Великого княжества Литовского и Польского королевства. 

 Гражданская война в Уругвае (1839 – 1851), известная в уругвайской историографии как Великая война — ряд вооруженных столкновений, которые происходили между партией Колорадо и Национальной партией.

 Федеральная война (20 февраля 1859 — 24 апреля 1863) — гражданская война в Венесуэле между либералами-федералистами и консерваторами.

 Десятилетняя война (10 октября 1868 — 10 февраля 1878), известная в кубинской историографии как Великая война — первая из трёх войн за независимость Кубы от Испании.

 Парагвайская война (13 декабря 1864 — 1 марта 1870), известная в парагвайской историографии как Великая война – война Парагвая против Тройственного альянса (Бразилия, Аргентина и Уругвай).

 Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918).

 Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945).
 Великая Отечественная война (22 июня 1941 — 9 мая 1945).

Вымышленные 
 Великая война в Средиземье — военный конфликт в Средиземье, вымышленной вселенной, описанной в книгах Дж. Р. Р. Толкина.

Прочее 
 «Великая война» — документальный сериал на российском Первом канале.
 «Великая война» — картина Рене Магритта.

См. также 
 Отечественная война